Кози́хинский переу́лок — два переулка в Москве.

 Большой Козихинский переулок (с 1959 по 1993 годы — улица Остужева).
 Малый Козихинский переулок.